Марковцы — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Марковцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Марковцы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Марковцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Марковцы — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Марковцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Марковцы — деревня в Слободском районе Кировской области.

Украина 
 Марковцы — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Марковцы — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Марковцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Марковцы — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Марковцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Марковцы — село в Бобровицком районе Черниговской области.

Словения 
  — село в регионе Подравска.

Другое 
 Марковцы — общее название военнослужащих белогвардейских воинских частей, получивших именное шефство генерала С. Л. Маркова.
 Марковцы — субэтническая группа русских.